Název Chvalov má více sídel:
 Chvalov (Červené Janovice), část obce Červené Janovice v okrese Kutná Hora
 Chvalov (Stebno), část obce Stebno v okrese Ústí nad Labem
Podobný název Chválov mají:
 Chválov (Olešná), část obce Olešná v okrese Pelhřimov
 Chválov (Drslavice), část obce Drslavice v okrese Prachatice
 Chválov (Nechvalice), část obce Nechvalice v okrese Příbram
Podobně
 Chvalčov – obec v okrese Kroměříž